Biesiadki peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne :
 Biesiadki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Biesiadki, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne